Koentsevskaja (station MZD), voorstadshalte in Moskou
 Koentsevskaja (metrostation Moskou), bovengronds metrostation in Moskou aan metrolijn 3 en 4
 Koentsevskaja (metrostation TPK), ondergronds metrostation aan de Grote Ringlijn in Moskou